— 72-й император Японии, правивший с 18 января 1073 по 5 января 1087 года. Имена — Садахито, Юкан. Прозвание — Титэн-но-кими Рокудзётэй. Посмертный титул — Сиракава-ин.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Энкю (1069—1074)
 Дзёхо (1074—1077)
 Дзёряку (1077—1081)
 Эйхо (1081—1084)
 Отоку (1084—1087)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 23